В административном отношении Бурунди разделено на 18 провинций, большинство носит названия административных центров.

Нынешнее деление 

Примечание: Остальные 2000 км² территории — это бурундийская часть озера Танганьика.

Провинции далее делятся на 117 коммун, а те в свою очередь на 2639 колин. Последнее слово образовано от , что значит «холм».

Колониальная эпоха 
В 1929 году резидентство Урунди делилось колониальными властями на 9 регионов с центрами в населённых пунктах: Гози, Китега, Мурамвья, Мухинга, , Руйиги, Румонге, Рутана и Усумбура. 7 марта 1932 года было разделено на 7 территорий с центрами в поселениях: Бурури, Китега, Мухинга, Нгози, Руйиги, Рутана и Усумбура; регионы состояли из вождеств, которые, в свою очередь, делились на подвождества. 14 августа 1949 года была создана территория с центром в Бубанзе и воссоздан регион с центром в Мурамвье. 25 декабря 1959 года подвождества и прочие административные единицы третьего уровня были заменены коммунами. 26 сентября 1960 года вождества были заменены 18-ю провинциями: Бубанза, Букирасази (ныне в составе провинции Гитега), Бурури, Гитега, Карузи, Каянза, Кирундо, Макамба, Мваро, Мвисаре (ныне в составе провинции Бужумбура-Рураль), Муйинга, Мурамвья, Нгози, Руйиги, Рутана, , Чанкузо и Чибитоке.

Примечания

Ссылки 
 

 
Списки:Бурунди